O Campeonato Europeu Feminino de Hóquei em Patins Sub-17 era a terceira competição de seleções europeias femininas de Hóquei em Patins. A primeira edição oficial deveria ter ocorrido em 2013, tendo sido no entanto cancelada devido ao número insuficiente de participantes. Era organizada pelo CERH. O clube alemão SC Moskitos Wuppertal organizou o torneio com as equipas que se dispuseram a participar. Participaram as seleções da Suíça e França e ainda duas seleções da Alemanha (1 com 5 elementos, maioritariamente do SC Moskitos, e outra com 6 elementos).

Campeonatos da Europa de Hóquei em Patins Feminino Sub-17

Classificações

Ver também 
 Campeonato Europeu de Hóquei em Patins Feminino